Ванакаури (кечуа Wanakauri (в старой орфографии Huanacauri/-e или Guanacauri)) — одна из самых высоких вершин в юго-восточной части долины Куско, Перу. За последним из этих хребтов расположен древний перевал, используемый и сегодня, соединяющий долину Куско с современным округом Паруро, на территории которого инки помещали место рождения своей империи.

Инки 
В мифологии инков Ванакаури рассматривался как перевалочный пункт (место встречи) с народами региона Кунтисуйу, расположенного дальше к тихоокеанскому побережью, известного своими древними божествами Пача Камак и Кон (бог дождя и ветра).

Считается, что важность Ванакаури связана с его местоположением, символически связанным с древними божествами.

Все версии инкских мифов о происхождении предков включают в себя упоминание о Ванакаури. По легендам через гору Ванакаури лежал путь (из региона Кольасуйу) мифического основателя Куско — столицы будущей империи Инков. Также считается, что здесь было место человеческих жертвоприношений (проведения церемонии Капакуча), хотя археологических свидетельств этому пока не обнаружено.

См. также 
 Мифология инков
 Манко Капак

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Bauer, Brian S. 1998. The Sacred Landscape of the Inca: The Cusco Ceque System. Austin: University of Texas Press.
 Betanzos, Juan de. 1996. Narrative of the Incas. Translated and edited by Roland Hamilton and Dana Buchanan from the Palma de Mallorca Manuscript. 1551—1557. Reprint, Austin: University of Texas Press.
 Cobo, Padre Bernabé. 1990. Inca Religion and Customs. Translated and edited by Roland Hamilton. Foreword by John Rowe. 1653. Reprint, Austin: University of Texas Press.
 Julien, Catherine. 1999. Reading Inca History. Iowa City: University of Iowa Press.
 Steele, Paul. 2004. Handbook of Inca mythology. Santa Barbara: ABC-CLIO, Inc. ISBN 1-57607-354-8

Горы Перу
Мифология инков